KPY steht für:
 Port Bailey Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeugstützpunkt von Port Bailey, Kodiak Island Borough, Alaska

kpy steht für:
 Korjakische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Korjaken im ehemaligen autonomen Kreis der Korjaken 

Abkürzung